Scott City kan syfta på:

 Scott City, Kansas
 Scott City, Missouri